Чемпіонат Андорри 2008–2009 — 14-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге стала Сан-Жулія.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Санта-Колома візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубка Андорри з футболу 2009

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 травня 2009

|}

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 

2008—2009
Андорра
Андорра